, fleuriste britannique.
 Richard Pryke, ingénieur du son britannique.
 , titre de baron britannique.
 , politicien de Jersey